Жером Кузан' (фр. Jérôme Cusin род. 23 февраля 1980, Сюрен, Франция) — французский актер и режиссёр театра и кино.

Биография 
Жером Кузан родился в Сюрене 23 февраля 1980 года. Актерскому мастерству обучался в школе Рене Симона (René Simon) в Париже, затем посещал другие театральные курсы, в частности, курсы Бенуа Теберж (Benoit Théberge) и Жиль Куле (Gilles Coullet), которые направлены на выявление органичной актерской игры через художественный поиск.

Фильмография 
 2014 — х/ф Василиса (фильм) реж. Антон Сиверс — роль Блие
 2013 — т/с Василиса (4 серии) реж. Антон Сиверс — роль Блие
 2010 — х/ф Que Faire ? Что делать? (Основанный на романе Чернышевского) реж. Озан Теа (Ozan TèA) — роль Рахметова
 2010 — х/ф La Rafle Облава (фильм, 2010), реж. Розалин Бош (Roselyne Bosch) — роль Dieter

Роли в театре 
 2014 — «День, когда мы встретились и друг друга не узнали» Il Giorno In Cui Ci Siamo Incontrati E Non Ci Siamo Riconosciuti, автор и режиссёр Giuseppe Sollazzo (Международный театральный фестиваль в Неаполе- Театр Сан Фернандо), несколько ролей
 2011 — «Триумф!» (Triomphe !). Жиля Труле (Gilles Troulet), несколько ролей (Театр Le Trianon, Париж, турне)
 2011 — «Да здравствует Генрих IV!, или Галигай» (Vive Henri IV ou la Galigaï) Жана Ануйя, постановка Паоло Греко (Paola Greco), роль Concini (Оратория Лувра, Париж)

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальная страница на сайте Internet Movie Database
 Фильм «Василиса» на 18-м Международном Кинофестивале в Шанхае
 Жером Кузан на сайте kinomania
 Жером Кузан на сайте kinopoisk

Актёры Франции